Luís Miguel Assunção Joaquim, mais conhecido como Alhandra, (Vila Franca de Xira, 5 de Março de 1979) é um ex-futebolista português, que jogava habitualmente como defesa esquerdo. Também podia atuar na posição de médio.

Ligações externas 
 
 
 

Naturais de Vila Franca de Xira
Futebolistas de Portugal
Futebolistas do Futebol Clube do Porto B
Futebolistas do Sporting Clube de Portugal
Futebolistas do Sporting Clube Lourinhanense
Futebolistas do Futebol Clube de Alverca
Futebolistas da Associação Académica de Coimbra
Futebolistas da União Desportiva de Leiria
Futebolistas do Enosis Neon Paralimni
Futebolistas do Gil Vicente Futebol Clube